Detto ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Detto (1845–1910), deutscher Lehrer und Politiker (Nationalliberale Partei), MdR
 Vjera Holthoff-Detto (* 1961), deutsche Medizinerin